Leonardo Wyatt, becézve Leo a Bűbájos boszorkák harmadik részében, az Apából egy is elég című részében jelenik meg ezermesterként. Az Aki másnak vermet ás című epizódban már kiderül, hogy ő egy fényőr. Leo azért legyeskedik mindig a lányoknál hogy védelmezze őket a démonok, warlockok ellen. Majd a harmadik évadban összeházasodik Piperrel és az 5.15, 6,23 című epizódokban gyerekük születik. Az első Wyatt és a második Chris. Mikor a jövőbeli Chris meghal Gideon által, Leo olyan agresszív lesz, hogy Avatárrá válik. A sorozat végén látni ahogy Piper és Leo már idős emberek és már unokáik is vannak.

Bűbájos boszorkák